Dogfight – sinonimo di combattimento aereo
 Dogfight - Una storia d'amore (Dogfight) – film del 1991 diretto da Nancy Savoca
 Dogfight – videogioco pubblicato nel 1980
 Dogfight – videogioco pubblicato nel 1993